Irish Masters 1992 (также известен как Benson & Hedges Irish Masters 1992 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший весной 1992 года (сезон 1991/92) в Килдэре (Ирландия). Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Кена Доэрти со счётом 9:6.

Результаты 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Стив Джеймс 5:2 Терри Гриффитс  
 Кен Доэрти 5:3 Алекс Хиггинс  
 Майк Халлетт 5:4 Нил Фудс  
 Деннис Тейлор 5:4 Гэри Уилкинсон

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

1992 год в снукере
Irish Masters